1.A razred nogometnog Podsaveza Zagreb (1.A razred Zagrebačkog nogometnog podsaveza) je bila liga 6. stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije za sezonu 1971./72. 
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bilo "Špansko" iz Zagreba.

Ljestvica 

 Klara, odnosno Sveta Klara - danas dio Zagreba
 Sesvetski Kraljevec - danas dio Sesveta
 Zelina - tadašnji naziv za Sveti Ivan Zelinu

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez

Izvori 
 nk-maksimir.hr, NK "Maksimir" - 1.A razred Podsaveza Zagreb 1971./72. , pristupljeno 19. prosinca 2017.  

1971-72
1971-72 Zagreb
Zagreb-P-1A